Chouteau Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chouteau Township (Illinois)
 Chouteau Township (Missouri)